Le championnat d'Algérie de football 2005-2006 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JS Kabylie remporte son treizième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le 25 août 2005 et se termine le 25 mai 2006. L'US Biskra, le Paradou AC et le CA Batna sont les clubs promus de  en début de saison.

La JS Kabylie remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2007. L'USM Alger, vice-champion, se qualifie également pour cette compétition. L'ASO Chlef, troisième du championnat, et le MC Alger, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifient pour la Coupe de la confédération 2007.
L'ES Sétif, le CA Bordj Bou Arreridj et le MC Alger, respectivement ,  et  du championnat, se qualifient pour la Ligue des champions arabes 2006-2007.

L'US Biskra, l'USM Annaba et le CS Constantine sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2005-2006
 Championnat d'Algérie de football D2 2005-2006
 Championnat d'Algérie de football D3 2005-2006

2005-2006
Football en Algérie en 2005
Football en Algérie en 2006